

Боруцин — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Боруцин — село в гміні Кшановіце Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Боруцин — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Боруцин — село в гміні Камень-Поморський Каменського повіту Західнопоморського воєводства